Bäckenhof ist der Name folgender Orte:

 Bäckenhof (Gemeinde St. Agatha), Ortsteil der Gemeinde St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Bäckenhof (Gemeinde Waizenkirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich